На 2002 рік в Румунії нараховувалось 268 міст. З 2002 по 2006 рік статус міста було надано щє 55 населеним пунктам.

Нижче наведено перелік міст станом на 2002 рік.

Примітки 

Румунія
 
Списки:Румунія